Dunlap ist der Familienname folgender Personen:
 Albert J. Dunlap (* 1937), US-amerikanischer Manager
 Alison Dunlap (* 1969), US-amerikanische Radrennfahrerin und Weltmeisterin
 Carlos Dunlap (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Chuck Dunlap, US-amerikanischer Country- und Folkmusiker
 David Dunlap (1910–1994), US-amerikanischer Ruderer
 Dawn Dunlap (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Gene Dunlap (* 1954), US-amerikanischer Musiker
 George W. Dunlap (1813–1880), US-amerikanischer Politiker
 Gordon Dunlap Bennett (* 1946), US-amerikanischer Geistlicher, Altbischof von Mandeville
 James Eugene Dunlap (1889–1983), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 John T. Dunlap (* 1957), kanadischer Rechtsanwalt, Professritter des Souveräner Malteserordens und Statthalter des Großmeisters des Malteserordens
 Matthew Dunlap (* 1964), US-amerikanischer Koch und Politiker
 Paul Dunlap (1919–2010), US-amerikanischer Filmkomponist
 Robert P. Dunlap (1794–1859), US-amerikanischer Politiker

Dunlap ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Dunlap (Arkansas)
 Dunlap (Georgia)
 Dunlap (Illinois)
 Dunlap (Indiana)
 Dunlap (Iowa)
 Dunlap (Kalifornien)
 Dunlap (Kansas)
 Dunlap (Kentucky)
 Dunlap (Missouri)
 Dunlap (New Mexico)
 Dunlap (Ohio)
 Dunlap (Pennsylvania)
 Dunlap (Tennessee)
 Dunlap (Texas)
 Dunlap (Washington)
 Dunlap Acres (Kalifornien)
 Dunlap Creek Village (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dunlap Archeological District, in Dunlap, Ohio, ID-Nr. 75001421
 Dunlap Building, in Manchester, New Hampshire, ID-Nr. 04000587
 Dunlap Coke Ovens, in Dunlap, Tennessee, ID-Nr. 85001489
 Dunlap Community Building, in Dunlap, Tennessee, ID-Nr. 94001337
 Dunlap House, in Clarksville, Arkansas, ID-Nr. 82000855
 Dunlap Methodist Episcopal Church, in Platte, South Dakota, ID-Nr. 01000666
 Dunlap Public Library, in Dunlap, Iowa, ID-Nr. 83004726
 Dunlap Square Building, in Marinette, Wisconsin, ID-Nr. 92000026
 Dunlap’s Creek Bridge, in Brownsville, Pennsylvania, ID-Nr. 78002398
 Dunlap’s Dining Room, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 92000308

Siehe auch:
 Dunlop